Това е списък на окръзите на Народна република България според административното ѝ деление в периода 1959 – 1987 г. Данните са към 1975 г.

Източници

Вижте също 
 Административно деление на България
 Окръг

История на България (1945 – 1989)